Панта Наумов Гаврилович () е сърбомански активист, деец на Сръбската пропаганда в Македония и консул в Скопие.

Биография 
Панта Гаврилович е роден през 1872 година в град Охрид, тогава в Османската империя, в семейството на сърбоманина Наум Гаврилов.

Включва се в сръбската пропаганда в Македония, а между 1911 - 1912 е сръбски консул в Скопие.

След края на Първата световна война е посланик на Кралството на сърби, хървати и словенци в Гърция. Умира там през 1925 година.

Родословие

Бележки 

Дейци на сръбската пропаганда в Македония
Родени в Охрид
Консули на Сърбия
Сърбомани
Починали в Атина